Hypatius ist die lateinische Form des griechischen männlichen Vornamens Hypatios.

Varianten 
 griechisch Ὑπάτιος, Hypatios
 lateinisch Hypatius

 bulgarisch Хипатий, Chipati
 englisch Hypatios, Hypatius
 französisch Hypace
 italienisch Ipazio
 russisch Ипатий, Ipati
 ukrainisch Іпатій, Ipatij
 weißrussisch Іпацій, Ipazij

Namensträger 
 Hypatios von Gangra († 325/326), orthodoxer Bischof von Gangra, Heiliger, Märtyrer
 Hypatius (Konsul 359) († nach 383), Präfekt von Rom und Italien 
 Hypatios von Bithynien († 446), Abt von Ruphinianai in Bithynien, Heiliger
 Hypatios von Ephesos († 537/552), Bischof von Ephesos
 Flavius Hypatius († 532), oströmischer Senator und Gegenkaiser

Hypatios Pociej (1541–1613), orthodoxer Bischof und unierter Metropolit von Kiew

Siehe auch 
 Hypatia (Begriffsklärung) weiblicher Vorname
 Ipatioskloster in Kostroma, Russland
 Hypatiuschronik
 Ypati, Ort in Mittelgriechenland

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname